Esistono più persone di nome Harvey Stephens:

Harvey Stephens (1970-) – attore britannico, celebre per il ruolo di Damien ne Il presagio (The Omen)
Harvey Stephens (1901-1986) – attore statunitense